Маурисио Адад (; род. 7 декабря 1971 года в Кали) — колумбийский профессиональный теннисист и теннисный тренер.
 Как игрок — член сборной Колумбии в Кубке Дэвиса, победитель одного турнира АТР в одиночном разряде
 Как тренер — основатель теннисной академии Маурисио Адада, тренер Марии Шараповой

Игровая карьера 
Свои первые матчи в профессиональных турнирах Маурисио Адад провёл в декабре 1988 года. Его дебют состоялся в рамках турнира уровня ATP Challenger, проходившего в Боготе. На следующий год Адад на аналогичном турнире, проходившем в Боготе в октябре, уже завоевал свой первый профессиональный титул в одиночном, а ещё год спустя там же — и в парном разряде. С 1989 года он начал выступления за сборную Колумбии в матчах II Американской группы Кубка Дэвиса.

С 1992 года появления Адада в профессиональных турнирах стали регулярными. Выиграв «челленджеры» в Севилье и Кали, он окончил сезон в середине второй сотни рейтинга ATP, а через год после ещё трёх побед на латиноамериканских турнирах этого уровня приблизился вплотную к Top-100. 1994 и 1995 годы стали в его карьере наиболее удачными: в этот период он дважды играл в финалах турниров АТР, сначала проиграв в Боготе, а затем выиграв на Бермудах. За эти годы он записал в свой актив ряд побед над соперниками из Top-50 (Карлос Коста, Магнус Ларссон, Слава Доседел, Аарон Крикстейн, Ричи Ренеберг, Джейсон Столтенберг) и к сентябрю 1995 года, пробившись в третий круг на Открытого чемпионата США, достиг высшего в карьере 78-го места в рейтинге. В начале следующего года он добрался до третьего круга и на Открытом чемпионате Австралии после победы над хозяином корта, восходящей звездой австралийского тенниса Патриком Рафтером, но в дальнейшем на турнирах высокого уровня больших успехов не добивался, ограничившись победами в «челленджерах».

Почти полностью пропустив сезон 1997 года, Адад вернулся на корт в 1998 году и продолжал выступать до начала 2001 года. За этот период возобновлённой активности он вновь выиграл несколько «челленджеров», а также дошёл до финала турнира АТР в Боготе в паре с испанцем Хуаном Балсельсом. Свои последние матчи он провёл в апреле 2001 года в Кубке Дэвиса, завершив карьеру двумя победами над соперниками из Коста-Рики.

Участие в финалах турниров АТР за карьеру (3)

Одиночный разряд (1+1)

Парный разряд (0+1)

Тренерская карьера 
После окончания выступлений Адад получил место тренера в теннисной Академии Ника Боллетьери, где в этот период среди его учеников были Сабина Лисицки и лидер американского студенческого тенниса Алекс Клейтон. С марта 2004 года Адад тренировал 17-летнюю Марию Шарапову, которую через несколько месяцев привёл к победе в Уимблдонском турнире. В дальнейшем Адад открыл собственную теннисную академию в Боготе и тренировал ведущую британскую теннисистку Хезер Уотсон.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Официальный сайт теннисной академии Маурисио Адада 

Теннисисты Колумбии
Теннисные тренеры Колумбии